Animal Kingdom (film), een Australische film uit 2010 van David Michôd
Animal Kingdom (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 gebaseerd op de gelijknamige film uit 2010
Disney's Animal Kingdom,een pretpark in het Walt Disney World Resort in Lake Buena Vista, Florida